Склад збірної Німеччини на чемпіонаті світу 2006 Головний тренер: Юрген Клінсманн 

Докладніше…Німеччина
С 2006